Адмо́ни — еврейская фамилия. Известные носители:
 Красный-Адмони, Григорий Яковлевич (Гойвиш Нотович, Нутович; 1881—1970) — еврейский историк, публицист и общественный деятель.
 Адмони, Владимир Григорьевич (1909—1993) — советский и российский филолог, переводчик и поэт.
 Адмони, Иоганн Григорьевич (1906—1979) — советский композитор и музыкальный педагог.
 Адмони, Нахум (род. 1929) — директор Моссада в 1982—1989 гг.